Hard-Fi — британская группа альтернативного рока, образовавшаяся в Стэйнсе, графство Миддлсекс в 2002 году и исполняющая поп/пост-панк, в котором (согласно Allmusic) соединились мелодика Dexy's Midnight Runners, риффы Franz Ferdinand и театральность The Dead 60s.

Первый успех группе принесли синглы «Hard to Beat», «Cash Machine» и «Living for the Weekend», за которыми последовал дебютный альбом Stars of CCTV (2005). Он поднялся в UK Albums Chart до #6, возглавил список лучших альбомов года еженедельника New Musical Express, был номинирован на Mercury Prize и обеспечил Hard-Fi две награды Brit Awards («Лучшая британская группа», «Лучшая британская рок-группа»). В 2006 года альбом стал подниматься в чартах вновь и дошёл до 1-го места
.
Второй альбом Once Upon a Time in the West (2007) возглавил британские списки уже через неделю после выпуска и был высоко оценен музыкальной критикой (5/5 от The Observer Monthly, 4/5 — от Q Magazine.

В феврале 2009 года появились сообщения о том, что Hard-Fi приступили к работе над третьим альбомом.

Дискография

Студийные альбомы 
 Stars of CCTV (2005) #1 UK
 Once Upon a Time in the West (2007) #1 UK
 Killer Sounds (2011) #1 UK

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Панк-рок-группы Великобритании
Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Исполнители Atlantic Records
Рок-группы Великобритании